L'urbanista (o pianificatore territoriale) è la figura professionale che si occupa della progettazione, riqualificazione, tutela della città, del territorio, dell'ambiente e della costruzione.

Nel mondo

Francia 
Per meglio definire e difendere la professione dell'urbanista, è stato creato il 3 marzo 1998 l'Office professionnel de qualification des urbanistes (OPQU), con il sostegno dell'Association des maires de France e dello stato francese nel quadro di un protocollo firmato dal ministro in carica per l'urbanistica il 22 luglio 1998.
L'ufficio ha l'incarico di attribuire una qualifica professionale agli urbanisti e di farla conoscere. Questa funzione pubblica è svolta da una commissione specializzata nominata dal consiglio di amministrazione dell'OPQU in presenza di un commissario del governo. Dalla sua fondazione l'OPQU ha qualificato oltre 400 urbanisti. L'OPQU pubblica ogni anno un annuario degli urbanisti qualificati.

Italia 
La figura ufficiale del Pianificatore e Urbanista in Italia ha una lunga tradizione. Già con la legge istitutiva delle figure di Ingegnere e Architetto e con il relativo regolamento di attuazione si attribuiva ad ingegneri ed architetti le competenze esclusive di tale professione. Più tardi, nel 1992, anche le figure del dottore agronomo e del dottore forestale acquisiscono talune prerogative legate alla pianificazione territoriale e all'urbanistica. 

A partire dal 2001, con l'attuazione della riforma degli ordinamenti universitari e degli ordini professionali (DPR 328/2001) le competenze di urbanista e pianificatore territoriale - fatte salve le competenze precedentemente acquisite da ingegneri civili ed architetti iscritti all'Ordine prima della riforma - sono competenza esclusiva dei pianificatori territoriali iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sezione A ed ai dottori agronomi e dottori forestali iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali sezione A.

Note

Voci correlate 
 Urbanistica

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Istituto Nazionale di Urbanistica

 
 
 
 

Professioni dell'edilizia e dell'urbanistica